Emmering (Ebersberg), une commune d'Allemagne, située dans l'arrondissement d'Ebersberg, dans le district de Haute-Bavière.
 Emmering (Fürstenfeldbruck), une commune d'Allemagne, située dans l'arrondissement de Fürstenfeldbruck, dans le district de Haute-Bavière.